Sviblovo má několik významů:

 Sviblovo (čtvrť v Moskvě)
 Sviblovo (stanice metra v Moskvě)
 Depo Sviblovo – depo metra nacházející se poblíž stejnojmenné stanice